SIK steht für:
 SIK (Schutzaufgaben im Krisengebiet), die Bezeichnung einer Bundespolizeieinheit zum Schutz von Botschaftsangehörigen in Krisengebieten, siehe Personenschutz Ausland der Bundespolizei
 Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft in Zürich
 Schweizerische Informatikkonferenz in Bern
 eine in der EDV gebräuchliche Kennzeichnung von Sicherheitskopien
 Sikeston Memorial Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Sikeston, Missouri
Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat, grönländischer Gewerkschaftsverband 

Sik steht für:
 Sik (Distrikt), Distrikt des Sultanats Kedah, Malaysien

Sik, Šik oder Şık ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmet Şık (* 1970), türkischer Journalist und Autor
 Miroslav Šik (* 1953), Schweizer Architekt
 Nick Dong-Sik (* 1974), deutscher Schauspieler
 Ota Šik (1919–2004), tschechisch-schweizerischer Maler und Wirtschaftswissenschaftler

S.i.K. steht für:
 S.i.K., deutsche Punkband

sik steht für:
 Sikiana (ISO-639-3-Code), karibische Sprache

Siehe auch:
 Sikh
 Sick
 SIC

Abkürzung